

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Bonhommet et Tilapin est une série télévisée de marionnettes belge, diffusée de 1966 à 1971 sur la RTB, puis au Québec et en Suisse.

Littérature 
 Tribulat Bonhomet est un recueil de contes d'Auguste de Villiers de L'Isle-Adam, publiés dans divers journaux puis sous ce titre en 1887.
 Épilogue ou Les Visions merveilleuses du Dr. Tribulat Bonhomet est un conte d'Auguste de Villiers de L'Isle-Adam, paru dans Gil Blas le  puis réuni avec d'autres contes dans le recueil Tribulat Bonhomet.

Anthroponyme

Patronyme 

 Michel Bonhommet (1830-1905), un poète français ;
 Norbert Bonhommet (1936-2007), un géophysicien français, surtout connu pour sa découverte de l'excursion géomagnétique de Laschamps.

Pseudonyme 
 Victor Bonhommet est le nom de plume de Michel Bonhommet (1830-1905), un poète français.